Ресволль:
 Ресволль, Текла (1871—1948) — норвежский ботаник.
 Ресволль-Холмсен, Ханна (1873—1943) — норвежский ботаник.